Terrapin steht für:
 englischer Name der Diamantschildkröte

Sonstiges:
 Terrapin Hill, Hügel auf der James-Ross-Insel, Antarktis